Vlaamse Militanten Orde, een Vlaams-nationalistische en later extreemrechtse propaganda- en actiegroep
 Vereniging Milieu-Offensief, een Nederlandse milieubeschermingsorganisatie